Tillamook (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon
Tillamook (volk), een indianenvolk in de Amerikaanse staat Oregon
Tillamook (taal), de taal van het Tillamookvolk